Consórcio Internorte é um consórcio de empresas brasileiras de transporte coletivo urbano da cidade do Rio de Janeiro. É responsável pelo gerenciamento do transporte de passageiros na região da Zona Norte, compreendida como área 3 na cidade do Rio de Janeiro, excluindo os bairros de Madureira e Cascadura que integram o Consórcio Transcarioca e a região da Grande Tijuca que integra o Consórcio Intersul tendo um total de 13 empresas no consórcio. Tem como sua cor padrão o verde e o código de identificação B.

Empresas do consócio extintas 
 América

Empresas de transporte por ônibus do Rio de Janeiro (cidade)
Empresas fundadas em 2010
Consórcios empresariais do Brasil